Het Ladies English Open was een golftoernooi dat deel uitmaakte van de Ladies European Tour. De eerste vijf edities waren tussen 1991 en 1996. Vier daarvan werden gewonnen door Laura Davies. Toen het toernooi opnieuw gespeeld werd in 2004, na een onderbreking van zeven jaar, waren er nog slechts 54 holes.

Winnaressen 

Golftoernooi in Engeland
Voormalig golftoernooi van de Ladies European Tour